Csehország
Rohr, Třebeň egyik településrészének német neve

 Franciaország
Rohr, település Bas-Rhin megyében

 Németország
Rohr, település Bajorországban
Rohr in Niederbayern, település Bajorországban
Rohr, stuttgarti városrész Vaihingenben
Rohr, település Türingiában

 Ausztria
 Rohr im Burgenland, Nád német neve
 Rohr im Gebirge, település Alsó-Ausztriában
 Rohr im Kremstal, település Felső-Ausztriában
 Rohr bei Hartberg, település Stájerországban